Kabinett Aura steht für folgende Regierungen Finnlands:

 Kabinett Aura I 
 Kabinett Aura II